Энциклопе́дия ру́сского аванга́рда:

 «Энциклопедия русского авангарда» — печатная энциклопедия русского авангарда авторства Татьяны Котович, изданная в 2003 году в Минске.
 «Энциклопедия русского авангарда» — печатная энциклопедия русского авангарда под редакцией Андрея Сарабьянова и Василия Ракитина, изданная в 2013—2014 годах в Москве.